Die Citi Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2016 in Washington, D.C., stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Gstaad die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad, in Kitzbühel die Generali Open und in Umag die Konzum Croatia Open Umag gespielt, die anders als die Citi Open, die zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, zur niedriger dotierten Kategorie ATP World Tour 250 zählten. In Washington fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2016 statt.

Der Titelverteidiger waren im Einzel Kei Nishikori und im Doppel Bob und Mike Bryan.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.629.475 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.877.705 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2016 fand am 16. und 17. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikanten im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Citi Open 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Washington, D.C.